Institut für Biophysik bezeichnet:

 Institut für Biophysik (DAW)
 Max-Planck-Institut für Biophysik